Post Berlin steht für folgende Sportvereine in Berlin:

 BSG Post Berlin, Betriebssportgemeinschaft in Ost-Berlin
 Post SV Berlin, früherer Name von Pro Sport Berlin 24, Sportverein in Gesamtberlin/West-Berlin